Chamaplimaud ist der Familienname folgender Personen:

 António Champalimaud (1918–2004), portugiesischer Industrieller, Finanzmann, Philanthrop und Kunstsammler
 José Luís Champalimaud (1939–1996), portugiesischer Mediziner